УСО:

 Управление специальных операций — () — британская разведывательно-диверсионная служба времён Второй мировой войны.
 Устройство связи с объектом.
 Утилита сервисного обслуживания.
 Уголовно-судебный надзор — отрасль прокурорского надзора.
 Устройство самообслуживания — терминал (в частности банкомат) в кредитно-финансовых учреждениях.
 Управление студенческими общежитиями.